Raketenstützpunkt steht für:

Raketenstützpunkt Dombarowski
Raketenstützpunkt Karmėlava Ost